Мінобу (身延町) — містечко в Японії, у префектурі Яманасі.
 Мінобу (身延山) — гора в Японії, у префектурі Яманасі.